port lądowy – obszar na styku torów o różnej szerokości
 port lotniczy – lotnisko pasażerskie wraz z zabudowaniami i urządzeniami
 port wodny – obszar na styku lądu i wody wyposażony w zespół urządzeń
 port morski, np. port morski Gdańsk, port morski Gdynia
 port rzeczny, np. port Gliwice, port Gorzów
 port jachtowy
 port wojenny – rodzaj portu wodnego użytkowanego przez wojsko
 port macierzysty
 suchy port
Port – mikropowieść autorstwa Antuna Šoljana

Informatyka 
 port – gniazdo w komputerze służące do podłączania urządzeń peryferyjnych i przesyłania danych między nimi a komputerem
 port – wersja programu dla innej platformy, zazwyczaj procesora lub systemu operacyjnego
 port protokołu lub port sieciowy – interfejs służący komunikacji w sieci komputerowej
 port protokołu to miejsce w pamięci RAM służące wymianie informacji między aplikacjami;

Medycyna 
 port naczyniowy – dostęp do centralnych naczyń żylnych

Geografia

Francja 
 Port – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Le Port – gmina w regionie Midi-Pireneje

Polska 
Części miast:
 Gdańsk:
 Nowy Port – dzielnica Gdańska
 Port – okręg historyczny w Gdańsku
 Port Północny – jednostka terytorialna w Gdańsku
 Gdynia:
 Port – część Gdyni

Szwajcaria 
 Port – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne